Ксилокарпус () — род цветковых растений семейства .

Род включает в себя три вида деревьев, произрастающих во влажных мангровых лесах вдоль океанского побережья в западных и центральных регионах Индийского и Тихого океанов, от Восточной Африки и до Австралии и островов Тонга. Ксилокарпус является единственным мангровым растительным родом в семействе мелиевых. Листья стеблевые, среднего размера. Цветки мелкие с 4 листочками околоцветника.

Плоды этих растений имеют округло-продолговатую форму, с пирамидальным семенем внутри.

Древесина представителей рода относится к ценным породам типа махагони.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 3 вида:

Примечания

Литература 
 Raju, J.S.S.N «Xylocarpus (Meliaceae): A less-known mangrove taxon of the Godavari estuary, India». Current Science, Indian Academy of Sciences, vol. 84, no. 7, 10 April 2003

Ссылки 
 Места произрастания ксилокарпуса в атласе обитающих в Австралии

Мелиевые
Ценные породы древесины
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Азии
Мангровые растения